Redstone Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Redstone Township (Pennsylvania)
 Redstone Township (South Dakota)